Колечицкие (или Калечицкие, ) — русский дворянский род.

Польский род герба Котвич восходит к XVII веку и внесён в VI часть родословной книги Волынской и Смоленской губерний.

Есть также род Калечицких более позднего происхождения. Предок их, Иван Юрьевич, из смоленского шляхетства, и потомки его владели с 1657 года жалованными деревнями. Род внесён в VI часть родословной книги Смоленской губернии.

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле, изображена выходящая с левой стороны из облака рука, держащая крестообразно две серебряные стрелы, остриями обращённые вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Колечицких внесён в Часть 8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 93.

Литература 
 
 
 

Дворянство Польши
Дворянство Белоруссии
Шляхетские роды герба Котвич